Les élections législatives françaises de 1951 au Dahomey se déroulent le . Deux sièges de députés du Dahomey à l'Assemblée nationale française sont à pourvoir.

Sourou Migan Apithy de l'Union française et Hubert Maga du Groupement ethnique du Nord-Dahomey (GEND) sont élus députés pour 5 ans.

Système électoral 
En accord avec l’article 8 de la loi n°51-586 du 23 mai 1951, le mode de scrutin « dans les circonscriptions ayant droit à deux députés au moins est un scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et sans listes incomplètes ». Les sièges sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Résultats

Par parti

Par cercle

Notes et références 

Dahomey
Dahomey